Grand Prix 1996 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 och 27 oktober 1996 i Bournemouth, England. Mark Williams vann turneringen efter att ha slagit Euan Henderson i finalen med 9-5.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Turneringen var full av sensationer, världsettan och regerande mästaren Stephen Hendry slogs ut redan i första omgången mot 19-årige Matthew Stevens. Även Jimmy White, Peter Ebdon, Paul Hunter och Alan McManus slogs ut i första omgången. I andra omgången förlorade Ronnie O'Sullivan mot okände engelsmannen Nick Pearce. 

Det blev istället den okände skotten Euan Henderson som tog sig hela vägen till final, där han föll mot walesaren Mark Williams. Det var Williams' andra rankingtitel i karriären. Henderson fick £ 32 000 för sin finalplats, vilket var tre gånger så mycket som något han tjänat dittills under karriären. Han kunde dock aldrig mer upprepa denna succé.

Nedan visas resultaten från och med andra omgången:

Källor

Externa länkar	
www Snooker	
	
	
	
	
1996 i Storbritannien	
Snookersäsongen 1996/1997	
1996